Harald Weinrich – linguista e filologo tedesco
 Karl Weinrich – politico tedesco, membro del Reichstag
 Scott Weinrich – cantante e chitarrista statunitense